WW puede referirse a:

Arte y entretenimiento 

 William Whopper, un malvado promotor inmobiliario en el programa de televisión infantil australiano de 1980 El valle secreto.

 Wonder Woman, un superhéroe ficticio en inglés.

 WW, el código de producción para el serial de Doctor Who de 1968-69 The Krotons.

Empresas y organizaciones 

 Bmibaby (2002-2012, código de aerolíneas IATA WW)
WOW air (2012-2019, código de aerolíneas IATA WW)

Lugares 

 Condado de Wicklow, Irlanda (código de placa de vehículo WW)
Westerwaldkreis, Alemania (código de placa de vehículo WW)

Otros usos 

 "Blanco cálido", un descriptor de la temperatura del color de la fuente de luz, tal como se define en el estándar JIS Z 9112, y utilizado por las etiquetas Exif
 William Webster (Nacido en 1924), director del FBI y la CIA, se refirió en la escultura kryptos como "WW"
Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de 1913 a 1921